Hołd lenny – ceremonia uroczystego zawarcia kontraktu lennego
 Homagium – hołd symbolizujący oddanie się władzy
 Hołd – grupa muzyczna
 Hołd – album muzyczny